Alexandros 'Alex' Tabakis (Grieks: Αλέξανδρος Ταμπάκης) (Athene, 8 december 1992) is een betaald voetballer met zowel de Griekse als de Amerikaanse nationaliteit. Hij doet dienst als doelman.

Clubcarrière
Vanaf z'n zevende speelde hij in de academie van Takis Ikonomopoulos in Loutsa waar hij doelman werd. Vanaf zijn twaalfde doorliep Tabakis de jeugdopleiding van Panathinaikos en werd in 2011 overgeheveld naar het eerste elftal. Hij maakte daar op 19-jarige leeftijd zijn competitiedebuut op 23 april 2012 in de thuiswedstrijd tegen Panetolikos (4-0), als invaller voor Stefanos Kotsolis. In 2014 werd de doelman door Panathinaikos uitgeleend aan Niki Volos dat in januari 2015 vanwege financiële problemen door de Griekse voetbalbond per direct met degradatie werd bestraft.
Vervolgens werd hij door VVV gehuurd als opvolger van tweede doelman Danny Wintjens, die eveneens op huurbasis naar PSV vertrok. In 2016 ging hij voor Atlanta United FC spelen dat hem verhuurde aan Charleston Battery. Per 2018 komt hij uit voor North Carolina FC.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van Atlanta United FC

Externe link
Profiel Voetbal.com

Tabakis, Alex
Tabakis, Alex